Linnankatu peut désigner une rue d'une ville de Finlande.
 Linnankatu, Turku
 Linnankatu, Helsinki
 Linnankatu, Hämeenlinna
 Linnankatu, Oulu
 Linnankatu, Savonlinna
 Linnankatu, Kajaani
 Linnankatu, Viipuri